Kaźmierów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Kaźmierów, un village dans la voïvodie de Lublin
 Kaźmierów, un village dans la voïvodie de Mazovie